Super – indyjski film z 2005 roku
 Super – amerykański film z 2010 roku